Speaker è un termine inglese generico che riveste vari significati che in italiano sono resi con termini più specifici; tra questi:

 annunciatore, lettore
 vedi anche signorine buonasera per le annunciatrici della Rai TV
 voce fuori campo 
 conduttore televisivo
 conduttore radiofonico
 portavoce
 oratore (ad es. in una conferenza)
 in generale chi presiede una dieta
 Speaker – presidente di assemblee legislative nel mondo anglosassone (come della Camera dei Comuni britannica e e della Camera dei Rappresentanti statunitense)
 altoparlante, elemento di un Diffusore acustico

Altri progetti